Marktgasse steht für:

 Marktgasse (Bern), eine Straße in der Berner Altstadt
 Marktgasse (Winterthur), eine Straße in der Winterthurer Altstadt
 eine Straße in Wien, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Alsergrund#M